Кубок Освобождения () — австрийский футбольный турнир, разыгранный в Вене в 1945 году в честь освобождения Австрии от немецкой оккупации.

В розыгрыше участвовали все команды высшего дивизиона Австрии сезона 1944/45, а также несколько клубов из второго дивизиона.

Победу в соревновании одержал клуб «Фёрст».

Квалификационный раунд

Переигровка

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Лучшие бомбардиры 
Данные неполны из-за отсутствия подробной информации о ряде матчей.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Освобождения на сайте AustriaSoccer.at
 Befreiungspokal на сайте Austrianfootball.blogspot.com

Не существующие ныне футбольные турниры в Австрии
Футбол в Европе в 1945 году
1945 год в Австрии
Июнь 1945 года
Июль 1945 года